Esther Vergeer era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–0, 6–0 Sharon Walraven. Vergeer ha perso 4 game in 3 match.

Teste di serie
 Esther Vergeer (campionessa) 
 Florence Gravellier (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2010